Мене́зиш (чаще Мене́зеш, ) — португальская фамилия. Известные носители:
 
 Жоржи ди Менезиш (1498 — ?) — португальский мореплаватель, губернатор Тернате.
 Педро ди Менезиш (1370—1437) — португальский дворянин, военный и политический деятель, 2-й граф Виана-ду-Алентежу, 1-й граф Вила-Реал.
 Фернанду ди Менезиш (1614—1699), — португальский дворянин, учёный, писатель; 2-й граф Эрисейра.
 Франсишку Жавьер ди Менезиш (1673—1743) — португальский дворянин, военный, научный писатель, поэт, 4-й граф Эрисейра.

См. также 
 Менезес